Дочинець — українське прізвище.

 Дочинець Іван Юрійович (1932—2004) — український педагог, почесний громадянин Хуста.
 Дочинець Мирослав Іванович (1959, Хуст) — український письменник, журналіст.

Українські прізвища